

Patronyme 

 André Forcier (1947-), réalisateur et scénariste québécois ;
 Louise Maheux-Forcier (1929-), écrivaine québécoise ;
 Tate Forcier (1990-), joueur de football américain.

Homonymie de patronyme